DBR steht für:
 Bragg-Spiegel von englisch , ein wellenlängenselektiver Reflektor in Diodenlasern
 , ein Register in den meisten Hauptprozessoren
 der betriebsrat, Fachzeitschrift für Betriebsräte
 Deckungsbeitragsrechnung, ein Verfahren zur Ermittlung des Betriebsergebnisses eines Unternehmens
 Department of Business Regulation in Rhode Island, USA
 Deterministic Bit Rate, eine andere Bezeichnung für konstante Datenrate 
 Deutsche Binnenreederei
 Deutsche Bundesrepublik, in den 1950er Jahren verwendete Abkürzung, siehe BRD
 Deutscher Behindertenrat, das Aktionsbündnis deutscher Behindertenverbände
 Deutscher Burschen-Ring, ein ehemaliger Korporationsverband
 Design-Based-Research
 Diamond Bay Research, eine Institution, die geografische Daten über China bereitstellt
 DOS Boot Record
 Drum-Buffer-Rope, ein Verfahren zur Produktionssteuerung basierend auf der 
 , englisch für dynamische Geschäftsregeln, beschreibt Geschäftsvorgänge mittels elektronischer Datenverarbeitung
 Landkreis Rostock (für Bad Doberan), Kfz-Kennzeichen

dBr steht für:
 Dezibel relativ, siehe Bel (Einheit), Hilfsmaßeinheit für Pegel und Maße – jedoch mit freier Bezugsgröße

Abkürzung